

Ляшки — гміна в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Ляшки (Ляшкі) — село в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ляшкі — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства